Die heilige Lüge steht für:

 Die heilige Lüge (Roman), einen Roman von Karin Michaëlis
 Die heilige Lüge (1927), einen deutschen Stummfilm von Holger-Madsen
 Die heilige Lüge (1955), einen deutschen Spielfilm von Wolfgang Liebeneiner